Coupe de la Ligue ili Francuski liga-kup je nogometno kup natjecanje u Francuskoj kojeg organizira Ligue de football professionnel (LFP).

O natjecanju 
Natjecanje je osnovano 1994. godine, a u njemu sudjeluju klubovi-članovi Ligue de football professionnel - članovi dva najviša ranga francuskog prvenstva - Ligue 1 i Ligue 2, te četiri člana Championnat National (klubovi eliminirani iz prethodne sezone Ligue 2). Pobjednik natjecanja ostvaruje plasman u Europsku ligu. 
Ligue de football professionnel je također organizirao tri natjecanja koja se mogu smatrati prehodnikom Coupe de la Ligue:
 Coupe Charles Drago - igran između 1953. i 1965., u kojem su sudjelovali klubovi iz tada dvije najviše francuske lige - Division 1 i Division 2 koji bi bili eliminirani iz Coupe de France (francuskog kupa) prije četvrtzavršnice. Natjecanje je igrano u proljetnom dijelu sezone.
 Coupe de la Ligue - igran u sezonama 1963./64. i 1964./65., sudionici članovi Division 1 i Division 2 
 Coupe d'Été, kasnije također i pod nazivom Coupe de la Ligue, u prijevodu Ljetni kup (engl. Summer Cup). Ovaj kup je igran šest puta između 1982. i 1994. godine tijekom ljeta po završetku sezone ili uoči nove sezone, sudjelovali su također članovi Division 1 i Division 2, osim 1991., kad su sudjelovali samo članovi Division 2, a 1994. je sudjelovalo i šest članova National 1

Završnice

Poveznice 
 službena stranica

Izvori 
  rsssf.com, France - List of League Cup Finals
  pari-et-gagne.com, Palmarès Coupe de la Ligue, pristupljeno 6. siječnja 2017.
  pari-et-gagne.com, Palmarès Coupe Charles Drago, pristupljeno 6. siječnja 2017.

Francuska
Francuska nogometna natjecanja